Валерий Жиронович Цнобиладзе (род. 3 ноября 1980, Воркута)  — российский регбист грузинского происхождения, хукер; тренер нападающих команды «Динамо» (Москва). Брат Григория Цнобиладзе (игрок на позиции хукера) и Гии Цнобиладзе.

Игровая карьера

Клубная 
Начинал свою карьеру в команде «Красный Яр» в 2004 году, с 2005 по 2011 годы защищал цвета «Новокузнецка». В 2011 году отклонил предложение новокузнецкого клуба о продлении контракта и принял щедрое предложение от красноярской команды «Енисей-СТМ», заключив с красноярцами двухлетний контракт. В 2013 году вернулся в «Красный Яр», где выступал до 2018 года и после завершения игровой карьеры стал тренером нападающих команды. Чемпион России 2015 года в составе клуба.

В сборной 
В сборной сыграл 43 матча и набрал 25 очков. Дебютировал 23 октября 2010 года в московском матче против . Был принят в состав сборной на чемпионат мира 2011 года, где, по его собственным словам, он хотел сыграть против сборной США. На самом чемпионате выступил со скандалом: в матче против сборной Ирландии он ударил головой ирландского регбиста Шона О’Брайена. Несмотря на то, что это не повлекло травмы ирландца, а судья оставил этот момент без внимания, Валерий был отстранён от игр за сборную на три недели. Последнюю игру за сборную отыграл 18 марта 2018 года в Кёльне против Германии.

Личная жизнь 
Женат на Софии Цнобиладзе. Есть дети: старшая дочь Мано и младшая Вика.

Достижения 
Чемпионат России по регби
 Чемпион: 2015
 Серебряный призёр: 2014, 2016, 2017, 2018
 Бронзовый призёр: 2004
Кубок России по регби
 Обладатель: 2015
Суперкубок России по регби
 Обладатель: 2016

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Профессиональной регбийной лиги России 
 

Регбисты Грузии
Регбисты России
Игроки сборной России по регби
Игроки РК «Красный Яр»
Игроки РК «Енисей-СТМ»
Игроки РК «Металлург»
Регбийные тренеры России